Il doppio del torneo di tennis Qatar Telecom German Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Zi Yan e Jie Zheng che hanno battuto in finale Elena Dement'eva e Flavia Pennetta 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Liezel Huber /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Zi Yan /  Jie Zheng (Campionesse)
 Anna-Lena Grönefeld /  Nadia Petrova (semifinali)

 Elena Dement'eva /  Flavia Pennetta (finale)
 Gisela Dulko /  Marija Kirilenko (secondo turno)
 Li Ting /  Sun Tiantian (primo turno)
 Eléni Daniilídou /  Anabel Medina Garrigues (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Qatar Telecom German Open 2006